Muza désigne notamment :
 Muza, ancienne ville portuaire d'Arabie du Sud.
 Moussa Ibn Noçaïr, général arabe sous les Omeyyades, né au Yémen (640-716).
 Muza, label musical polonais fondé en 1956.
 , maison d'édition polonaise fondée en 1991